Calopteromantis är ett släkte av bönsyrsor. Calopteromantis ingår i familjen Thespidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bönsyrsor
Calopteromantis